Ел Палмар 1. Сексион има више значења:

 Ел Палмар 1. Сексион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар 1. Сексион (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику